Tingstäde kan avse:

 Tingstäde socken – en socken ingick i Gotlands norra härad
 Tingstäde landskommun – en tidigare kommun på Gotland 1863–1970
 Tingstäde församling – en församling i Visby stift –2006
 Tingstäde kyrka – en kyrkobyggnad
 Tingstäde – en tätort i Gotlands kommun och kyrkby i Tingstäde socken
 Tingstäde distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–
 Tingstäde radio – en tidigare kustradiostation för marinen
 Tingstäde fästning – en tidigare fästning byggd 1904-1914
 Tingstäde skjutfält – ett tidigare skjutfält med förråd
 Tingstäde träsk – en insjö vid Tingstäde
 8679 Tingstäde – en asteroid i huvudbältet